NX syfta på:

 Ningxia – en autonom region i Kina
 NX –  den primära bytesbalansen, se Handelsbalans
 NX – projektnamn för Nintendos spelkonsol Nintendo Switch
 NX bit – hindrar att datat i ett visst minnesområde tolkas som programkod, jfr Buffertöverskridning
 NX technology –  ett system utvecklat av NoMachine för fjärråtkomst till ett X Window System
 NX (CAD) – ett datorprogram för datorassisterad design (CAD)
 nx – en enhet för illuminans, se Nox (enhet)